Rossum du Chattel ist der Familienname folgender Personen:

 Fredericus van Rossum du Chattel (1856–1917), niederländischer Maler und Radierer
 Jan Hendrik van Rossum du Chattel (1820–1878), niederländischer Zeichner und Maler
 Marc van Rossum du Chattel (* 1961), niederländischer Ökonom, Journalist und Moderator